Niemcy:
 Artland – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück

Inne:
 Artland – japońskie studio animacyjne
 Artland Dragons – niemiecki klub koszykarski